Надєждін — прізвище російського походження

Відомі носії:
 Надєждін Андрій Михайлович — живописець, графік, мистецтвознавець.
 Надєждін Євген Валер'янович (1933—2013) — графік.
 Надєждін Микола Іванович (1804—1856) — російський критик, літературознавець і журналіст. Видавець журн. «Телескоп» (1831 — 36).
 Надєждін Михайло Володимирович (1935) — живописець, графік.
 Надєждін Петро Пилипович (1921—1944) — військовик, Герой Радянського Союзу.
 Надєждін Федір Іванович — художник, гравер.
 Надєждін Федір Олексійович — військовик, Герой Радянського Союзу.